Финал Кубка Италии по футболу 2012 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Италии сезона 2011/12, в котором встречались «Ювентус» и «Наполи». Матч состоялся 20 мая 2012 года на Олимпийском стадионе в Риме. Благодаря голам Эдинсона Кавани и Марека Гамшика неаполитанцы одержали свою 4-ю победу в Кубке.

Путь к финалу

«Ювентус»

«Наполи»

Матч

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Статистика

Ссылки 
 Протокол матча на Чемпионат.com

2012
Матчи ФК «Ювентус»
Матчи ФК «Наполи»
Футбол в Италии в 2012 году
Май 2012 года
События 20 мая
Футбольные соревнования в Риме